

Бейв'ю — місто, штат Техас
 Бейв'ю — місто, штат Вісконсин
 Бейв'ю — переписна місцевість в окрузі Контра-Коста, штат Каліфорнія
 Бейв'ю — переписна місцевість в окрузі Гумбольдт, штат Каліфорнія
 Бейв'ю — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Бейв'ю Парк — стадіон шотландського футбольного клубу «Іст Файф».